Wedlock steht für:

 Wedlock, amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 1991

Wedlock ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Wedlock (1880–1965), englischer Fußballspieler
 Fred Wedlock (1942–2010), britischer Folkmusiker